Název Roztyly může znamenat:
 Roztyly (Praha)
 Horní Roztyly, Dolní Roztyly – bývalé osady na území dnešní Prahy (Chodov, Záběhlice)
 sídliště Horní Roztyly, části sídliště Jižní Město II, jižně od ulice Ryšavého
 Roztyly, moderní obytný celek sídlištního typu severně od ulice Ryšavého
 Roztyly (stanice metra v Praze)
 Praha, Roztyly (autobusové stanoviště)
 Roztyly (Chbany), část obce Chbany v okrese Chomutov

Externí odkazy